Konzistoř nebo konsistoř může být:
 papežská konzistoř – poradní sbor papeže nebo zasedání tohoto sboru, při němž jsou zpravidla jmenováni noví kardinálové
 biskupská konzistoř – poradní sbor místního ordináře
 v některých protestantských církvích ústřední správní nebo  soudně-správní orgán. V tomto smyslu například existovala:
 Chebská konzistoř 
 Centrální konzistoř

 v České republice se slovem konzistoř obvykle označuje diecézní kurie. V tomto smyslu například existovala:
 Dolní konzistoř